Die Saison 2006/07 war die elfte Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: DTV Hannover (Nord), TSV Leuna (Ost), Nürnberger HTC (Süd), Rheydter Spielverein (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 06/07

2006
Hockey 2006
Hockey 2007